Lambert je lahko:
 Lambert (osebno ime)
 Lambert (priimek)